Муравьёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область
 Муравьёвское сельское поселение — входит в Вельский район

Омская область
 Муравьёвское сельское поселение — входит в Называевский район